Caterham hace referencia a:

 Caterham (Surrey), Inglaterra
 Caterham Cars